Даниэль Льюис «Дэн» Марли (; родился 9 сентября 1965 года, Траверс-Сити, штат Мичиган) — бывший американский профессиональный баскетболист, а ныне тренер.

Карьера игрока 

Играл на позиции атакующего защитника и лёгкого форварда. Учился в Центральном Мичиганском университете, в 1988 году был выбран на драфте НБА под 14-м номером командой «Финикс Санз». Позже выступал за команды «Кливленд Кавальерс» и «Майами Хит». Всего в НБА провёл 14 сезонов. Три раза принимал участие в матче всех звёзд НБА (1992—1993, 1995). Два раза включался во 2-ую сборную всех звёзд защиты НБА (1991 и 1993). За ним в «Санз» закреплён номер 9. Всего за карьеру в НБА сыграл 955 игр, в которых набрал 10 925 очков (в среднем 11,4 за игру), сделал 4265 подборов, 2755 передач, 1194 перехвата и 360 блокшотов.

Карьера в сборной США 

В 1988 году Марли выиграл в составе сборной США бронзовые медали Летних Олимпийских игр в Сеуле. В 1994 году стал в составе сборной США победителем чемпионата мира по баскетболу в Канаде.

Карьера тренера 

После завершения профессиональной карьеры игрока на протяжении пяти лет работал ассистентом, четыре из них под руководством Элвина Гентри, в родной команде «Финикс Санз» (2008—2013). В настоящее время является главным тренером команды «Гранд-Каньон Антилопес» из одноимённого университета.

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com 
 Статистика на сайте NBA.com 

Баскетболисты США
Выпускники Центрального Мичиганского университета
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Майами Хит»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Финикс Санз»
Баскетболисты НБА с неиспользуемыми номерами